

Architettura 
Palazzo Naselli Crispi – palazzo cinquecentesco di Ferrara

Persone 
Francesco Crispi (1818-1901), presidente del Consiglio dei ministri 1887-91 e 1893-96
Mario Crispi (1963), musicista e compositore

Governi
Governo Crispi I
Governo Crispi II
Governo Crispi III
Governo Crispi IV